Waltersdorf ist der Name folgender Orte:

Deutschland:
 Waltersdorf (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

 Waltersdorf (Annaburg), Ortsteil der Stadt Annaburg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Waltersdorf (Bad Schandau), Ortsteil der Gemeinde Bad Schandau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Waltersdorf (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Waltersdorf (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Waltersdorf (Greiz), Ortsteil der Stadt Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Waltersdorf (Großschönau), Ortsteil der Gemeinde Großschönau, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Waltersdorf (Heideblick), Ortsteil der Gemeinde Heideblick, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Waltersdorf (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Waltersdorf (Liebstadt), Ortsteil der Gemeinde Liebstadt, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Waltersdorf (Lindenkreuz), Ortsteil der Gemeinde Lindenkreuz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Waltersdorf (Meuselwitz), Ortsteil der Stadt Meuselwitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Waltersdorf (Mohlsdorf-Teichwolframsdorf), Ortsteil der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Waltersdorf (Rödental), Ortsteil der Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Waltersdorf (Schönefeld), Ortsteil der Gemeinde Schönefeld, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Waltersdorf (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Waltersdorf (Weißensee), Ortsteil der Stadt Weißensee, Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Waltersdorf (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Österreich:
 Bad Waltersdorf, Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 ein Zählsprengel der Stadt Villach, siehe Auen (Villach)
 Waltersdorf an der March, Katastralgemeinde der Gemeinde Drösing in Niederösterreich
 Waltersdorf bei Staatz, Katastralgemeinde der Gemeinde Staatz in Niederösterreich
 Waltersdorf (Gemeinde Neukirchen), Katastralgemeinde der Gemeinde Neukirchen an der Vöckla in Oberösterreich
 Waltersdorf (Gemeinde Judenburg), Katastralgemeinde der Stadt Judenburg in der Steiermark

Polen
 Pęciszewo (deutsch: Waltersdorf, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen), Ortsteil der Gemeinde Braniewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Włodowo (Waltersdorf, Kreis Mohrungen/Ostpreußen), Ortsteil der Gemeinde Świątki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Niegosławice (Waltersdorf, Kreis Sprottau/Schlesien), Gemeinde im Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus
 Lubomyśl (Waltersdorf, Kreis Sorau/Brandenburg), Ortsteil der Gemeinde Żary, Woiwodschaft Lebus
 Mniszków (Janowice Wielkie) (Waltersdorf, Kreis Hirschberg/Schlesien), Ortsteil der Gemeinde Janowice Wielkie, Woiwodschaft Lebus
 Nielestno (Waltersdorf, Kreis Löwenberg/Schlesien), Ortsteil der Gemeinde Wleń, Woiwodschaft Niederschlesien
 Mniszków (Woiwodschaft Niederschlesien) mit Herrenhaus Waltersdorf

Rumänien:
 Dumitrița, Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud, Siebenbürgen

Tschechien:
 Moravská Nová Ves, Stadt im Okres Břeclav
 Vrchy, Gemeinde im Okres Nový Jičín
 Žleb, Ortsteil der Gemeinde Hanušovice

Siehe auch:
 Großwaltersdorf
 Groß Waltersdorf
 Kleinwaltersdorf
 Oberwaltersdorf
 Unterwaltersdorf
 Walthersdorf
 Woltersdorf